Jewdokimow (englische Transkription: Evdokimov oder Yevdokimov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Jewdokimow (* 1947), sowjetischer Vielseitigkeitsreiter 
 Andrei Wladimirowitsch Jewdokimow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Grigori Jeremejewitsch Jewdokimow (1884–1936), Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU
 Iwan Wassiljewitsch Jewdokimow (1887–1941), russischer Schriftsteller
 Jefim Georgijewitsch Jewdokimow (1891–1940), stellvertretender Volkskommissar für das Wassertransportwesen der Sowjetunion
 Jegor Wiktorowitsch Jewdokimow, russischer Handball-Nationalspieler
 Jüri Jevdokimov (* 1988), estnischer Fußballspieler
 Juri Alexejewitsch Jewdokimow, Gouverneur der Oblast Murmansk
 Michail Sergejewitsch Jewdokimow (1957–2005), Gouverneur der Region Altai
 Nikolai Iwanowitsch Jewdokimow (1804–1873), russischer General
 Nikolai Nikolajewitsch Jewdokimow (1868–1940), sowjetischer Astronom
 Nikolai Semjonowitsch Jewdokimow (* 1922), sowjetischer Schriftsteller
 Pawel Nikolajewitsch Jewdokimow (1901–1970), russisch-orthodoxer Theologe in Paris, siehe Paul Evdokimov
 Witali Alexandrowitsch Jewdokimow (* 1980), russischer Eishockeytorwart
 Wladimir Jewdokimow, sowjetischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Evdokimov
 Jewdokimowka (Kursk), Ort in der Oblast Kursk, Russland